Николаевский поселковый совет (укр. Миколаївська селищна рада) — название сельских советов на Украине:

 Николаевский поселковый совет — в Петриковском районе Днепропетровской области. 
 Николаевский поселковый совет — в Широковском районе Днепропетровской области.
 Николаевский поселковый совет — в Николаевском районе Одесской области.

См. также 
 Николаевский поселковый совет — в Автономной Республике Крым/Республике Крым.